Zapach kobiety – włoski film z 1974 roku
 Zapach kobiety – amerykański dramat z 1992 roku
 Zapach kobiety – singel Kostka Joriadisa z albumu Przebudzenie